Maria Radziwiłłowa (1625–1660) – żona hetmana Janusza Radziwiłła
 Maria Radziwiłłowa (1860–1930) – księżna, działaczka filantropijna
 Maria Róża Radziwiłłowa z d. Branicka (1863–1941) – ordynatowa nieświeska, autorka Portretów polskich w XVI–XIX w.

Zobacz też 
 Anna Maria Radziwiłłowa (1640–1667) – księżna, córka hetmana Janusza Radziwiłła i Katarzyny Potockiej